Der Graf von Luxemburg steht für:

 Der Graf von Luxemburg (Operette), Operette von Franz Lehár (1909)
 Der Graf von Luxemburg (Film), deutscher Film von Werner Jacobs (1957)

Siehe auch:

 Sind Sie der Graf von Luxemburg?, Schlager von Dorthe (1968)